Liberty Avenue (New York)
 Liberty Avenue (Pittsburgh)